FIDAL peut désigner :
 l'entreprise FIDAL (entreprise), un cabinet français d'avocats
 la Fédération italienne d'athlétisme, abrégé en FIDAL en italien